Сафронов, Анатолий:
 Сафронов, Анатолий Александрович (род. 1959) — российский военный лётчик, Герой России.
 Сафронов, Анатолий Иванович (1922—2017) — Герой Социалистического Труда.